Marco Ricci (1960-), cestista italiano
Marco Ricci (1676-1730), pittore italiano
Marco Ricci (1938-1995), pittore italiano